È l'unica Contrada che si trova oltre il corso del fiume Arno, confinando con il Comune di San Miniato. 

I suoi colori sono l'arancione e il blu, che simboleggiano l'animo forte e il diritto di passaggio sui fiumi.

Storia della Contrada
La Contrada ha legato strettamente la sua storia fin dai secoli più remoti al fiume Arno, che ha fornito mezzi di sostentamento alla popolazione. Il mestiere più diffuso era quello del "renaiolo", ovvero la raccolta dal letto del fiume e la vendita di sabbia e ghiaia.

In realtà, questo mestiere ha tradizioni ancora più antiche, risalenti all'epoca in cui l'Arno era ancora una via di navigazione e i "navicellai" trasportavano la rena da Firenze a Pisa via fiume o a piedi, camminando lungo gli argini e i greti.

Da questi mestieri deriva l'emblema della Contrada: una barca galleggiante su un fiume.

La Contrada oggi
La Contrada di San Pierino ha corso 18 finali e ne ha vinte 5 (nel 2005, 2006, 2007, 2010 e 2022), stabilendo nel contempo il record di vittorie consecutive. La vittoria del 2005, con il fantino Giovanni Atzeni ed il cavallo Fidels, è stata totalmente inaspettata e accolta dai contradaioli come un miracolo irripetibile.

Nel 2006 (con Antonio Villella e Falco Doglia) e nel 2007 (con Alberto Ricceri e Grein) tuttavia il "miracolo" si è ripetuto, rendendo euforica la Contrada e facendo riappassionare i Sampierinesi al Palio. Dopo due anni sfortunati (eliminati scossi in batteria) nel 2010 (con Virginio Zedde e Melantò de Aighenta) tornano a vincere l'ambito cencio.

Nel 2022 torna a vincere il Palio con Dino Pes e Zia Zelinda. Per tale occasione, la Contrada pubblica per la prima volta nella sua storia il "Numero Unico" della vittoria dal titolo "Un Paese ci vuole".

Nel periodo a cavallo tra maggio e giugno una serie di importanti spettacoli e iniziative, come la Trilogy e il Tequila Party caratterizzano la vita della contrada.

La pseudo-rivalità con la Contrada Samo
Nel 2005, dopo aver vinto il primo Palio, il Capitano della Contrada dichiarò pubblicamente ai microfoni di una tv locale la rivalità con la Contrada Samo, indicando il motivo di tali ruggini nella pressione esercitata dalla Contrada Samo su di un fantino, che invece di montare per la Contrada arancioblu, preferì montare per il Samo.

Salvo sfottò più o meno forti, come nel caso del Palio straordinario del 2005 (quando i sanpierinesi esposero uno striscione con scritto "Noi Samo a 1 e voi?") o del Palio del 2007 (con lo striscione "Un ponte ci unisce, il destino ci divide"). questa pseudo-rivalità non si è mai concretizzata. 

In occasione della vittoria del Palio di Fucecchio del 2011 da parte della Contrada Samo, i dirigenti della Contrada San Pierino si presentarono regolarmente ai festeggiamenti organizzati dalla Contrada Samo in modo tale da ristabilire pubblicamente i buoni rapporti fra le due contrade.

Piazzamenti al Palio di Fucecchio

Collegamenti esterni
 La scheda della Contrada su Paliodifucecchio.it

San Pierino